Букрово — название населённых пунктов в России:

 Букрово —  деревня в Старицком районе Тверской области

См. также 
 Букрово-1 — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Букрово-2 или Букрово — деревня в Великолукском районе Псковской области.